Ely Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Ely Creek (Idaho), im Idaho County
 Ely Creek (Kalifornien), im Fresno County
 Ely Creek (Michigan), im Marquette County
 Ely Creek (Minnesota), im St. Louis County
 Ely Creek (Mississippi), im Smith County
 Ely Creek (Missouri), im Ralls County
 Ely Creek (New York), im Suffolk County
 Ely Creek (Oregon), im Umatilla County
 Ely Creek (Utah), im Uintah County
 Ely Creek (Virginia), im Lee County
 Ely Creek (Wyoming), im Sweetwater County